Ez a lista a Victor és Valentino című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Pilot (2016)

1. évad (2019)

2. évad (2020-2021)

3. évad (2021-2022)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái